Гриша Нирман (; род.  в  Ганновере, земля Нижняя Саксония, Федеративная Республика Германия) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик. В 2013-2016 спортивный директор команды Rabobank Development. С 2017 - спортивный директор команды мирового тура «».

Достижения 

 1998
 1-й - Тур Гессена - Генеральная классификация
 1-й - Этап 5
 2-й - Вольта Алгарви - Генеральная классификация
 1-й - Этап 4
 1999
 1-й - Регио–Тур - Генеральная классификация
 1-й - Этап 2
 2001
 1-й - Niedersachsen-Rundfahrt - Генеральная классификация
 2002
 4-й - Вуэльта Мурсии - Генеральная классификация
 8-й - Тур Средиземноморья - Генеральная классификация
 2005
 6-й - Niedersachsen-Rundfahrt - Генеральная классификация
 6-й - Тур Дании - Генеральная классификация
 2006
 6-й - Эйндховенская командная гонка с раздельным стартом 
 2008
 1-й - Этап 4 Регио–Тур

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
Нирман, Гриша  на FirstCycling 

 

Велогонщики Германии